

Лоє (Словенія) — поселення в общині Толмін, регіон Горішка

Лоє — село в гміні Дубенінкі Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Лоє — хутір в гміні Дубенінкі Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства